Župnija Javorje je lahko:

 Župnija Javorje, Nadškofija Maribor
 Župnija Javorje nad Škofjo Loko, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Javorje pri Litiji, Nadškofija Ljubljana